Regência (governo) — forma de governo em que um regente atua provisoriamente em nome do soberano
 Maestro — regente de uma orquestra
 Neiva Regente — avião de fabricação brasileira
 Regente (astrologia) — termo astrológico que deriva da associação dos planetas do sistema solar com seus respectivos signos